Sinkewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Sinkewitsch (* 1971), belarussische Skilangläuferin
 Wjatscheslaw Igorewitsch Sinkewitsch (* 1991), russischer Schwimmer